Theodor Wilhelm Danzel ist der Name folgender Personen:

* Theodor Wilhelm Danzel (Philosoph) (1818–1850), deutscher Philosoph und Literaturhistoriker
 Theodor Wilhelm Danzel (Jurist) (1854–1902), deutscher Jurist und Politiker 
 Theodor Wilhelm Danzel (Ethnologe) (auch Theodor-Wilhelm Danzel; 1886–1954), deutscher Ethnologe